We Throw Parties, You Throw Knives è una canzone del gruppo gallese Indie pop Los Campesinos!. È stata pubblicata dalla casa discografica Wichita Recordings il 26 febbraio 2007 in formato disco di vinile (7") come singolo di debutto assieme a "Don't Tell Me to Do the Math(s)".

Tracce
 7" WEBB137S
 "We Throw Parties, You Throw Knives" – 2:23
 "Don't Tell Me to Do the Math(s)" – 3:21

Membri
 Aleksandra Campesinos! – voce, tastiera
 Ellen Campesinos! – basso
 Gareth Campesinos! – voce, glockenspiel
 Harriet Campesinos! – violin, tastiera
 Neil Campesinos! – chitarra
 Ollie Campesinos! – batteria
 Tom Campesinos! – capo chitarre
 David Newfeld – produttore